Francisco Javier Álvarez García (9 de agosto de 1953) es un reconocido penalista español. Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid es, actualmente, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III.Fue Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria durante 10 años. Ha publicado una gran cantidad de libros y artículos jurídico-penales y también ha colaborado y dirigido numerosos proyectos de I+D, además de participar en infinidad de congresos y ponencias de temática penal. Actualmente se encuentra inmerso en la investigación de la corrupción en la Administración Pública y del Derecho Penal Internacional.

Carrera profesional 
Tras su Licenciatura en Derecho en el año 1977 acudió al Instituto Jurídico "Antonio Cicu" de la Universidad de Bolonia (Dipartimento di Scienze Giuridiche "A. Cicu") donde amplió sus estudios entre 1983 y 1984. Una vez regresó, desarrolló su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid como Profesor Titular hasta que en 1998 comenzó como catedrático en la Universidad de Cantabria.

Obra 
Su colección de obras y artículos en revistas es muy amplia y abarcan desde el análisis de delitos tales como el tráfico de drogas, la corrupción de menores pasando por el Derecho Penal Internacional o la política criminal de menores, sin dejar de lado el análisis sobre política criminal.

Bibliografía 
 Consideraciones sobre los fines de la pena en el ordenamiento constitucional español (2001)
 La estructura de la norma penal. La polémica entre valorativismo e imperativismo (2001)
 Introducción a la Teoría Jurídica del Delito (1999)
 El derecho al honor y las libertades de información y expresión. Algunos aspectos del conflicto entre ellos (1999)
 El delito de desobediencia de los funcionarios públicos (1987)
 Doctrina Penal de los Tribunales españoles. F.Javier Álvarez García y varios autores (2003)
 Código Penal y Ley Penal del menor. F.Javier Álvarez García y varios autores (1995)
 Código Penal y legislación complementaria. F.Javier Álvarez García y E. Octavio de Toledo y Ubieto (1986)

Enlaces externos 
 Universidad de Cantabria 
 Universidad Complutense de Madrid 
 Universidad Carlos III de Madrid 

Catedráticos de la Universidad Carlos III
Juristas de España del siglo XX